Cao är ett efternamn som finns på flera språk. På kinesiska är det ett 
vanligt efternamn, som skrivs traditionellt 曹, förenklat 曹, pinyin Cáo. I pinyin-transkriptionen uttalas C som TS. Det kinesiska namnet kan därför också transkriberas Tsao. På vietnamesiska och på romanska språk (portugisiska) uttalas C i detta namn som K, på vietnameisks utan aspiration. 

Den 31 december 2014 var 253 personer med efternamnet Cao bosatta i Sverige. 2 personer hade efternamnet Tsao.

Personer med efternamnet Cao
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Cao Cao (155–220), krigsherre, författare och poet
 Diogo Cão (omkring 1450–1486), portugisisk sjöfarare
 Joseph Cao (född 1967), amerikansk republikansk politiker av vietnamesiskt ursprung, kongressrepresentant för Louisiana 
 Cao Keqiang (född 1921), diplomat och kommunistisk politiker
 Cao Kun (1862–1938), politiker, krigsherre og general, president
 Cao Naiqian (född 1949), författare
 Cao Pi (187–226), kejsare av kungadömet Cao Wei
 Cao Xueqin (1724?–1763), författare av romanen Drömmar om röda gemak
 Cao Yu (1910–1996), dramatiker
 Cao Yuan (född 1995), simhoppare
 Cao Zhongrong (född 1981), tävlar i modern femkamp

Kvinnor
 Lan Cao (född 1961), vietnamesisk-amerikansk författare och juridikprofessor

Andra betydelser
 Cao (auktor)
 Cao Bang, provins i Vietnam
 Cao Dai, synkretistisk vietnamesisk religion, grundad på 1920-talet
 Cao, Heze, härad i Shandong-provinsen, Kina
 Cao Lanh, stad i Vietnam
 Cao Wei, kinesiskt kungadöme under perioden "De tre kungadömena" år 220–280
 Cao (stat), en kinesisk historisk stat.

Källor

Kinesiska efternamn